

Бутучани () — село у .
 Бутучень () — село у Оргіївському районі. Входить до складу комуни Требужень.